Sint-Maartenspoort (Maastricht, poort) - stadspoort van Maastricht
 Sint Maartenspoort (Maastricht, buurt) - buurt in Maastricht
 Sint Maartenspoort (Maastricht, straat) - straat in Maastricht-Wyck
 Sint Maartenspoort (Doornik) - stadspoort van Doornik